Ranzau steht für:

 Ranzau (Lüchow), Ortsteil der Stadt Lüchow (Wendland), Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 früherer Name von Hope (Neuseeland)

Siehe auch:
 Rantzau